Plaats in Indonesië
 Anggaswangi (Godong), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Anggaswangi (Sukodono), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java